Меса Рика има више значења:

 Меса Рика, Ла Финка (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Меса Рика (Санта Ана Маја), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Меса Рика (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Меса Рика (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Меса Рика (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику